

Місця 
 Національний парк Лейкфілд у Квінсленді, Австралія
 Лейкфілд, Онтаріо, Канада
 Лейкфілд, Темплпорт, містечко в графстві Каван, Ірландія
 Лейкфілд, громада на північному кінці Лак Доусон на півдні Ґор, Квебек

Сполучені Штати 
 Лейкфілд Тауншип, округ Люс, Мічиган
 Лейкфілд Тауншип, округ Сагіно, Мічиган
 Лейкфілд, Міннесота

Інше 
 Lakefield, альбом канадської музичної групи Leahy 2001 року
 Intel Lakefield, мікропроцесор, виготовлений Intel на основі мікроархітектури Tremont